Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2009 was de 17e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 18 januari tot en met 1 februari 2009 in Rwanda werd gespeeld. Ghana werd voor de derde keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Kameroen met 2–0 verslagen. Nigeria werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2009. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Ghana, Kameroen, Nigeria en Zuid-Afrika. Ook Egypte nam deel, zij kwalificeerden zich als gastland.

Kwalificatie 

Eerste ronde

Tweede ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2009
Voetbal in Rwanda
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Rwanda